Ramadas steht für folgende Orte in Bolivien:

 Ramadas (Nor Chichas)
 Ramadas (Tapacarí)

Ramadas ist der Familienname von:
T. R. Ramadas (* 1955), indischer Mathematiker